Der heitere Fridolin ist der Name folgender Zeitschriften:
 Der heitere Fridolin (Ullstein), Ullstein Verlag, 1921–1928
 Der heitere Fridolin (Semrau), Alfons Semrau Verlag, 1958–1961